Toponímia:
 Madrid, capital d'Espanya
 Comunitat de Madrid, comunitat autònoma espanyola corresponent a la província de Madrid
 Madrid (Colòmbia), municipi de Colòmbia al departament de Cundinamarca, pertanyent a l'àrea metropolitana de Bogotà
 Madrid (Filipines), municipi de les Filipines, a l'illa de Mindanao
 Madrid (Alabama), localitat estatunidenca
 Madrid (Colorado), localitat estatunidenca
 Madrid (Iowa), localitat estatunidenca
 Madrid (Maine), localitat estatunidenca
 Madrid (Nebraska), localitat estatunidenca
 Madrid (Nou Mèxic), localitat estatunidenca
 Madrid (Nova York), localitat estatunidenca
 New Madrid, ciutat estatunidenca de Missouri, capital del comtat homònim, situada en una coneguda àrea sísmica
 Organitzacions:
 Atlètic de Madrid, club de futbol de la ciutat espanyola de Madrid
 Reial Madrid, club esportiu de Madrid, amb seccions de futbol i bàsquet
 Madrid (diari), diari publicat a la capital espanyola entre 1939 i 1971
 Biografies: Miguel de la Madrid, president de Mèxic entre 1982 i 1988